Kilde eller kilden har flere betydninger og indgår i flere begreber:

 Kildenhed - at være kilden
 Kilde (oprindelse)
 Kilde (vand) – et sted, hvor vandet naturligt løber fra grundvandet til jordoverfladen
 Springkilde
 Strålingskilde
 Elektrisk kilde
 Nyhedskilde
 Kilde (historievidenskab)
 Kildekritik

 Kildekode – dansk for det engelske source code
 Kilden (Courbet) – et billede af den franske maler Courbet
 Kilden (frikirke) – en frikirke i Ørum

Geografiske lokaliteter og bygninger 
 Kilde (Aulum Sogn) – en bebyggelse i Aulum Sogn
 Kilden (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Flade Sogn
 Kilden (Næstved) er et vandløb, hvor om der er et særligt sagn

 Kilden (Brøndby) – et kulturhus i Brøndby
 Kilden (Horsens) – Arbejdernes Forsamlingshus i Horsens
 Kilden teater- og konserthus – et teater- og koncerthus i Kristiansand i Norge.

Se også
 Wikipedia:Kildeangivelser – wikipedia-side om hvordan vi håndterer kildeangivelser
 Wikipedia:Kilder – wikipedia-side om hvordan vi håndterer kildeforespørgsler
 Open source